Nicolas Deschamps (né le  à LaSalle dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il a remporté le trophée Michel-Bergeron ainsi que la Coupe du président avec Moncton.

Biographie 

En 2007, il remporte le trophée Michel-Bergeron remit à la meilleure recrue offensive de la LHJMQ.

En 2008, il est repêché par les Ducks d'Anaheim en   au total. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2008. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Capitals de Washington chez les Panthers de la Floride.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008|| Saguenéens de Chicoutimi|| LHJMQ|| 70|| 24|| 43|| 67|| 63|| 6|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2008-2009|| Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ|| 65|| 24|| 41|| 65|| 40|| 4|| 3|| 1|| 4|| 12
|-
| 2008-2009|| Chops de l'Iowa || LAH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Saguenéens de Chicoutimi|| LHJMQ|| 31|| 18|| 26|| 44|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Wildcats de Moncton || LHJMQ|| 33|| 21|| 31|| 52|| 20|| 15|| 5|| 9|| 14|| 10
|-
| 2010-2011|| Crunch de Syracuse || LAH || 31|| 5|| 2|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Crunch de Syracuse || LAH || 31|| 5|| 2|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Marlies de Toronto || LAH || 40|| 7|| 23|| 30|| 14|| 17|| 3|| 9|| 12|| 8
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Marlies de Toronto || LAH || 50|| 7|| 9|| 16|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bears de Hershey || LAH || 16 || 3|| 4|| 7|| 2|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2013-2014 || Bears de Hershey || LAH || 65 || 15 || 25 || 40 || 24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Capitals de Washington || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga|| 8|| 1|| 0|| 1|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Straubing Tigers || DEL || 11|| 2|| 6|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Vienna Capitals || EBEL || 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Crunch de Syracuse || LAH || 12 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015|| Everblades de la Floride || ECHL || 13 || 3 || 7 || 10 || 2 || 12 || 4 || 9 || 13 || 2 
|-
| 2015-2016 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||52 || 9 || 24 || 33 || 14 || 5 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 42 || 16 || 20 || 36 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 44 || 20 || 28 || 48 || 24 || 15 || 10 || 10 || 20 || 4
|-
| 2018-2019 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 36 || 11 || 22 || 33 || 16 || 16 || 2 || 11 || 13 || 2
|-
| 2019-2020 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 40 || 12 || 33 || 45 || 10 || 4 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2020-2021||  Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 22 || 10 || 19 || 29 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 44 || 16 || 49 || 65 || 30 || 14 || 5 || 13 || 18 || 0

Notes et références 

Naissance en janvier 1990
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Everblades de la Floride
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Rouen hockey élite 76
Gagnant du trophée Charles-Ramsay